Баните () — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Баните. Население составляет 1 500 человек.

Политическая ситуация 
Баните подчиняется непосредственно общине

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Смолянской области